Вице-маршал:
 Вице-маршал авиации — :en:Air vice-marshal — звание в ВВС ряда англоязычных стран
 Вице-маршал авиации (Великобритания)
 Вице-маршал (КНДР)